Dundas River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Dundas River (Glenelg River), Nebenfluss des Wannon River in Victoria
 Dundas River (Tasmanien)